В квалификационном раунде были разыграны два места в Евролиге 2011/2012 с участием 16 клубов по системе плей-офф. Он состоял из трёх кубковых раундов по формуле турнира финал восьми. Квалификационный раунд прошел с 28 сентября по 2 октября 2011 года. Команды отборочного раунда А сыграли в Вильнюсе. Команды отборочного раунда В проводили встречи в Шарлеруа. По итогам квалификационного раунда в регулярный сезон Евролиги 2011/2012 вышли турецкий «Галатасарай» и бельгийский «Шарлеруа».

Участники квалификации 
4 июля 2011 года состоялся посев квалификации Евролиги. Все шестнадцать команд были разбиты на восемь пар.

 Донецк, Туров и Цибона заменили в квалификации Будучност, КРКА и Лейден

На основе посева была проведена жеребьёвка квалификации Евролиги 7 июля 2011 года в городе Барселона, Испания.

Отборочный раунд А

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Отборочный раунд B

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт турнира 

Евролига 2011/2012